Służba Bezpieczeństwa (PRL) – organ bezpieczeństwa państwa, część struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lat 1956–1990
 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy – ukraińska służba specjalna podległa Prezydentowi Ukrainy
 Służba Bezpieczeństwa OUN – policja polityczna OUN-B działająca jako wywiad i kontrwywiad
 Security Service z ang. służba bezpieczeństwa – brytyjska służba bezpieczeństwa wewnętrznego
 Sicherheitsdienst – niemiecki wywiad i kontrwywiad działający w III Rzeszy w latach 1931–1945, organ formacji SS